El Príncipe Federico Gunter de Schwarzburgo (5 de marzo de 1901 - 9 de noviembre de 1971) fue el último jefe de la Casa de Schwarzburgo y heredero de los antiguamente soberanos principados de Schwarzburgo-Rudolstadt y Schwarzburgo-Sondershausen.

Primeros años 

Nació en Großharthau en el Reino de Sajonia como el hijo del Príncipe Sizzo von Leutenberg (1860-1926) y de su esposa, la Princesa Alejandra de Anhalt (1868-1958). El 21 de abril de 1896, su padre había sido reconocido como dinasta de la casa como Príncipe Sizzo de Schwarzburgo, careciendo previamente de derechos sucesorios debido al matrimonio morganático de sus padres. En 1909 los dos principados de Schwarzburgo fueron unificados en unión personal bajo el reinado del Príncipe Gunter de Schwarzburgo-Rudolstadt. Esto siguió a la extinción de la rama mayor de Sondershausen,  a cuyo punto Federico Gunter se convirtió en segundo en la línea del principado unificado, detrás de Sizzo. Sin embargo, la Revolución alemana obligó al Príncipe Gunter a abdicar el 22 de noviembre de 1918, dando por terminado así el gobierno de la Casa de Schwarzburgo.

Tras la muerte del Príncipe Gunter el 16 de abril de 1925, Sizzo sucedió como jefe de la depuesta Casa principesca de Schwarzburgo hasta su propia muerte el 24 de marzo de 1926, que dejó a su hijo Federico Gunter como el jefe de la familia y pretendiente al trono del Principado de Schwarzburgo.

Matrimonio 
El Príncipe Federico Gunter se casó el 7 de abril de 1938 en Heinrichau (actual Henryków, Voivodato de Baja Silesia, Silesia) con la Princesa Sofía de Sajonia-Weimar-Eisenach (1911-1988), hija mayor del Gran Duque Guillermo Ernesto de Sajonia-Weimar-Eisenach. El matrimonio demostró ser efímero y menos de un año después, el 1 de noviembre de 1938, se divorciaron, sin hijos.

Muerte y sucesión 
Tras la muerte de Federico Gunter en 1971 en Múnich la línea masculina de la Casa de Schwarzburgo se extinguió.

Históricamente los principados de Schwarzburgo podían descender por primogenitura semi-sálica: en caso de extinción de todos los dinastas varones (como sucedía con la muerte del Príncipe Federico Gunter), las féminas eran, antes de la abolición del Principado de Schwarzburgo en 1918, elegibles para heredar el trono. La Princesa María Antonieta de Schwarzburgo (1898-1984), la única hermana del príncipe Federico Gunter, por el matrimonio en 1925 con el Conde Federico Magnus de Solms-Wildenfels (1886-1945), era la madre de Federico Magnus (n. 1927), el sexto Conde de Solms-Wildenfels en llevar ese nombre y jefe de la rama cadete de Wildenfels de la Casa de Solms. Ninguno de los hijos de este último, Miguel (n. 1949) y Constantino (n. 1950), ni su hermano menor, Alberto (n. 1929), tienen hijos.

Otra interpretación de la sucesión del principado de Schwarzburgo en el caso de la extinción de los varones de las ramas de Sondershausen y Rudolstadt fue presentada por el jurista alemán Hermann Schulze en 1883. Él destacó que los pactos de herencia inter-dinásticos por semi-soberanos vasallos del emperador del Sacro Imperio siguieron siendo legalmente exigibles en el Imperio alemán después de la abolición del propio Sacro Imperio Romano Germánico en 1806, y confirieron derechos en los herederos varones superiores a las herederas femeninas por primogenitura semi-sálica. En 1433 el Conde Enrique de Schwarzburgo y su hijo concluyeron un pacto con Botho, Conde de Stolberg bajo el cual, si se extinguía la línea masculina de Schwarzburgo entonces los Stolberg y los Condes de Hohenstein compartirían la mayoría de los territorios de Schwarzburgo. Con la extinción de la Casa de Hohenstein las casas de Schwarzburgo y Stolberg renovaron el pacto el 28 de enero de 1594. Felipe, 5º Príncipe de Stolberg-Wernigerode (nacido 1967) es el descendiente masculino más viejo por primogenitura de Botho de Stolberg. El primer matrimonio de Felipe  en 2001 con la Condesa Carolina de Waldburg-Wolfegg-Waldsee (n. 1971) terminó en divorcio. Después él se volvió a casar en 2006 con la Condesa Leonille Douglas y tiene tres hijos con ella.

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 
 House Laws of Schwarzburg

Príncipes de Alemania
Casa de Schwarzburgo
Pretendientes al trono de Alemania
Nacidos en Sajonia